Aava ist der Familienname folgender Personen:
 Moonika Aava (* 1979), estnische Speerwerferin
 Urmo Aava (* 1979), estnischer Rallyefahrer

Aava steht für:
 Aava (Vorname), weiblicher finnischer Vorname 

Siehe auch:
 Ava
 Awa